Даниил Одоевский:
* Одоевский, Даниил Семёнович — воевода середины XVI века
 Одоевский, Даниил Сергеевич (род. 2003) — российский футболист.